Собоциньский () — польская фамилия. Известные носители:
 Собоциньский, Витольд (1929—2018) — польский кинооператор.
 Собоциньский, Пётр (1958—2001) — польский кинооператор.
 Собоциньский, Ян (род. 1999) — польский футболист.